Aardrijkskunde
 Saint-Ulrich, gemeente in het Franse departement Haut-Rhin (regio Elzas)

Films
Ulrich (film), film 2011

Heilige
 Ulrich van Augsburg, Duits bisschop

Personen met de achternaam Ulrich
 Christian Ulrich, Oostenrijks-Hongaars architect
 Damian Ulrich, Zwitsers golfer
 Johann Heinrich Ulrich, Zwitsers gereformeerd dominee en theoloog
 John Ulrich, Amerikaans componist, muziekpedagoog, pianist, vibrafonist en trompettist
 Lars Ulrich, Deens drummer
 Laurent Ulrich, Frans geestelijke, aartsbisschop van Rijsel
 Skeet Ulrich, Amerikaans acteur
 Tracy Richard Irving Ulrich, beter bekend als Tracii Guns, Amerikaans gitarist

Voornaam
 Ulrich, een jongensnaam

Zie ook 
 Ullrich (doorverwijspagina)
 Sankt Ulrich (doorverwijspagina)